Wilhelm von Pernstein ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm I. von Pernstein (um 1360–1422/26), mährischer Adliger, Landeshauptmann von Mähren, Burggraf von Znaim
 Wilhelm II. von Pernstein (1438–1521), mährisch-böhmischer Adliger, Oberstlandkämmerer von Mähren, Oberstlandmarschall und Obersthofmeister von Böhmen